GL steht als Abkürzung für:

 Graz Linien
 Grönland, nach ISO 3166
 Air Greenland, die nationale grönländische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Liberia, nach ICAO-Code
 Kanton Glarus in der Schweiz
 die postcode area Gloucester (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

 Allgemeine lineare Gruppe in der Mathematik
 Geis Lieh, ein bei Neonazis gebräuchlicher Code für „Sieg Heil“, den in Deutschland und Österreich verbotenen Hitlergruß
 Gesellschaftslehre, ein Schulfach in  Nordrhein-Westfalen und Hessen
 Glykämische Last, Blutzuckerwirkung von kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln
 good luck, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#G
 Gotteslob, katholisches Gebet- und Gesangbuch
 Graphics Library, erste Versionen von Silicon Graphics OpenGL
 GroenLinks, eine grüne Partei in den Niederlanden
 SAR-Klasse GL, die Garratt-Lokomotiven der South African Railways
 Gästeliste in der Unterhaltungsindustrie

Funktions- und Einheitsbezeichnungen:
 Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg, eine Institution der deutschen Bundesländer Berlin und Brandenburg für Raumordnung und Landesplanung
 Generalleutnant, einen hohen Offiziersdienstgrad
 Geschäftsleitung (Geschäftsführung)
 Gruppenleiter

Unternehmen und Produkte:
 Germanischer Lloyd in Hamburg, eine Klassifikationsgesellschaft für Schiffe und Offshore-Plattformen
 Miami Air International (IATA-Code), eine US-amerikanische Charterfluggesellschaft
 Garbe, Lahmeyer & Co., ein Elektrotechnikunternehmen aus Aachen sowie für seinen Rechtsnachfolger GL AG
 den Markennamen des ehemaligen italienischen Automobilherstellers Industrie Automobilistiche Novaresi
 Geely GL, eine Limousine von Geely
 Mercedes-Benz GL, ein SUV von Mercedes-Benz
 GL Enterprises, ehemaliger britischer Automobilhersteller

GL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Rheinisch-Bergischer Kreis (für (Bergisch) Gladbach)
 Großbritannien: Maidstone
 Republik Moldau: Rajon Glodeni
 Rumänien: Kreis Galați
 Schweiz: Kanton Glarus
 Serbien: Gnjilane (Kosovo)
 Slowakei: Okres Gelnica

G-L als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Belgien: Traktoren

Gl steht für:
 Gleis
 Gliese-Katalog, ein Sternkatalog in der Astronomie
 Gehörlos, ein Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis, siehe Schwerbehindertenausweis#Merkmale und Merkzeichen

gl steht für:
 galicische Sprache, nach ISO 639-1
 .gl, die Top-Level-Domain von Grönland (auch im Kanton Glarus benutzt)
 MAN gl, ein geländegängiger Lastkraftwagen für die Bundeswehr

gL ist:
 eine veraltete Betriebsklasse für Schmelzsicherungen Schmelzsicherung#Auslösecharakteristik

Abkürzung